El nombre Manuel Díez puede referirse a:

 Manuel Díez-Alegría Gutiérrez (1905-1987), militar, embajador, y académico español.
 Manuel Díez Cabral (1964-), empresario dominicano.
 Manuel Díez de Bonilla (1800-1864), abogado y político conservador mexicano.
 Manuel Díez de Calatayud (siglo XV), caballero, escritor, veterinario y albéitar español de expresión valenciana.
 Manuel Díez de Velasco (1926-2009), jurista español.
 Manuel Díez londoño (2001-) , actor colombiano